Сенари — центральная языковая группа семьи Сенуфо Нигеро-конголезской макросемьи, распространённая на севере Кот-д’Ивуара, юге Мали и юго-западе Буркина-Фасо. Сенари составляет 40,6 % от всего населения семьи — 1 096 500 носителей. Группа включает 4 языка, из которых себаара наиболее многочисленный, носители которого живут в Корого (столица обл. Саван). Севернее носителей языка себаара живут сьенара. Носители языка живут в районе города Феркеседугу (обл. Саван). Языки Сенари наиболее родственны караборо.

Состав:
 себаара (862 тыс. чел.),
 сенара, или сьенер (136,5 тыс. чел.),
 сьенара, или шенара (50 тыс. чел.),
 ньярафоло (48 тыс. чел.).

Примечания

Литература 
 The Senari branch on the Ethnologue.
 PanAfrican L10n page on Senufo-Senari

Языки Сенуфо
Языки Буркина-Фасо
Языки Кот-д’Ивуара
Языки Мали
Незавершённые статьи о языках